Маравиља Тенехапа има више значења:

 Општина Маравиља Тенехапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маравиља Тенехапа (Маравиља Тенехапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику